příjmení Dąbrowski (Dąbrowska), Dabrowski (Dabrowská):
 Jan Henryk Dąbrowski (1755, Pierzchów – 1818, Winna Góra)
 Jarosław Dąbrowski (1836–1871)
 Krystyna Dąbrowska (1906–1944)
 Maria Dąbrowska (1889–1965)

Dabrowski 
 Gabriela Dabrowski (* 1992, Toronto), kanadská profesionální tenistka
 Olga Dabrowská (* 1968), česká scenáristka, dramaturgyně a režisérka

Související články 
 okres Dąbrowa (), okres v polském Malopolském vojvodství

Polská příjmení